Tsingtao je lahko:

 pivovarna Tsingtao v mestu Qingdao
 Tsingtao, nekdanja nemška kolonija na Kitajskem
 velemesto Qingdao na Kitajskem